Montjeu peut désigner :
 Montjeu, un cheval de course né en Irlande en 1996,
 le château de Montjeu, situé à Broye (Saône-et-Loire).